Лунная радуга:

 Лунная радуга — радуга, порождаемая луной.
 Лунная радуга — научно-фантастический роман Сергея Павлова (1978).
 Лунная радуга — советский научно-фантастический фильм (1983) по мотивам романа «Лунная радуга».
 Лунная радуга — ежегодная литературная премия, присуждаемая за высокие достижения в жанре фантастики.